O termo patinho pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Patinho, um pequeno pato;
Patinho, a carne da parte interna da perna traseira do boi;
Patinho, uma ave passeriforme da família dos tiranídeos.

Desambiguação